

Роузвілл — місто, штат Каліфорнія
 Роузвілл — місто, штат Мічиган
 Роузвілл — місто, штат Міннесота
 Роузвілл — місто, штат Пенсільванія
 Роузвілл — селище, штат Іллінойс
 Роузвілл — селище, штат Огайо
 Роузвілл — переписна місцевість, штат Айова

Див. також 
 Розвелл